

Sciences et techniques

Botanique 
 Les lentilles sont des plantes du genre Lens (famille des Fabaceae).
 La plus connue est la lentille cultivée (Lens culinaris), dont on consomme les graines cuites, nommées également lentilles.
 La lentille de terre (Macrotyloma geocarpum) est une espèce de plantes de la famille des Fabaceae, dont les graines sont comestibles.
 Les lentilles d'eau sont des plantes aquatiques de plusieurs genres, dont Lemna, de la famille des Lemnaceae.

Mathématiques 
 Une lentille, en géométrie euclidienne, est un ensemble convexe borné par deux arcs de cercle qui se rejoignent à leurs extrémités.

Optique 
 Les lentilles permettent de faire converger ou diverger les rayons lumineux.
 Les lentilles de contact, cas particulier des premières, permettent de corriger les problèmes de vue, soigner les yeux, ou encore changer la couleur des yeux.
 Les lentilles cercle sont un type particulier de lentilles de contact destinées à agrandir la taille apparente de l'iris.

Sciences de la Terre 
 En géologie, une lentille est un dépôt ou un amas de faible épaisseur, s'amincissant sur les bords.
 En hydrologie, une lentille d'eau douce est une nappe d'eau douce de forme oblongue et flottant au-dessus de l'eau salée.

Culture et société 
 On appelle souvent lentille un objet quelconque ayant la forme d'une graine de lentille ou d'une lentille optique.
 Dans le domaine militaire, une lentille explosive est un type spécial de charge creuse.

Toponyme 

 Lentilles, une commune française du département de l'Aube.

Notes et références

Articles connexes 
 
 Le lentigo, une petite poche cutanée pigmentée de forme lenticulaire (le grain de beauté est un lentigo).